Città – area urbana
 Titolo di città – titolo onorifico araldico
 Titolo di città in Italia – titolo di molti Comuni italiani
Città – struttura organizzativa della 'ndrangheta per gestire la città di Reggio Calabria e le sue locali

Pagine correlate 
 La città